Daniel "Dan" Girardi, född 29 april 1984 i Welland, Ontario, är en kanadensisk professionell ishockeyback som spelar för Tampa Bay Lightning i NHL.

Girardi blev aldrig draftad utan skrev på som free agent för Rangers i juli 2006 och imponerade såpass på Rangers lagledning att de förlängde kontraktet med honom under februari 2008 i ytterligare två år för $ 3,1 miljoner.

Statistik

Klubbkarriär

Externa länkar
Dan Girardi - nhl.com

Referenser

Födda 1984
Män
Levande personer
Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i New York Rangers
Idrottare från Ontario
Spelare i London Knights
Spelare i Barrie Colts
Spelare i Guelph Storm
Spelare i Charlotte Checkers (1993–2010)
Personer från Welland
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft